Бужа — озеро в Білорусі, у Браславському районі Вітебської області
 Бужа — річка в Росії, у Владимирській області, притока При
 Бужа (Бужа-Тау) — гора в Росії, в Ішимбайському районі республіки Башкортостан